

Населені пункти та їхні частини
 Войкув — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Войкув — село в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Войкув — частина міста Ковари в Єленьоґурському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки